Johan Pettersson kan syfta på

Johan Pettersson (trädgårdsmästare) (1300-tal)
Johan Pettersson i Alvesta (1819-1887), riksdagsman
Johan Pettersson (etnolog) (1923–2018)
Johan Pettersson (fotbollsspelare född 1980)
Johan Pettersson (fotbollsspelare född 1989)
Johan Pettersson (artist) (född 1977), musiker i Svenska Akademien
Johan Pettersson (ishockeyspelare) (född 1989)
Johan Petterson (konstnär) (född 1957)

Se även
Johan Petersson
Johannes Petri